Grasu se poate referi la:

Nume de familie
 Costel Grasu (n. 1967), atlet român
 Nicoleta Grasu (n. 1971), atletă română

Toponime
 Râul Grasu, afluent al râului Bistricioara

Nume de familie românești